Zack steht für:
 Zack (Zeitschrift), deutsches Comicmagazin 
 Zack, männlicher Vorname, siehe Zacharias #Rufname Zack
 Zack (Suchmaschine), Metasuchmaschine für Bibliothekskataloge
 Zack, Spitzname von Volker Michalowski (* 1971), deutscher Schauspieler, Musiker und Komiker
 Zack! Comedy nach Maß, deutsche Comedy-Fernsehserie (2005–2008)

Zack ist der Familienname folgender Personen:
 Alma Zack (* 1970), israelische Schauspielerin und Komikerin
 Daniel Zack (* 1992/1993), US-amerikanischer Pokerspieler
 Eddie Zack (1922–2002), US-amerikanischer Country-Musiker
 George Zack (um 1910–nach 1952), US-amerikanischer Jazzpianist
 Léon Zack (1892–1980), russisch-französischer Künstler
 Ludwig Zack (1934–2015), österreichischer Geistlicher
 Viktor Zack (1854–1939), österreichischer Volksliedforscher

Siehe auch:
 Gold-Zack
 ZAK